Эмиров — фамилия; имеет женскую форму Эмирова.

 Эмиров, Валентин Аллахиярович (1914—1942) — Герой Советского Союза.
 Эмиров, Олег Владимирович (1970—2021) — российский композитор и аранжировщик, саунд-продюсер.
 Эмиров, Рустам Русланович (род. 2000) — казахстанский футболист. См. также 
 Амиров
 Амир